Sbarbaro ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenio Sbarbaro (* 1934), emeritierter Apostolischer Nuntius in Serbien
 Tony Sbarbaro (Anthony „Tony“ Sbarbaro, genannt „Spargo“; 1897–1969), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger des New Orleans Jazz